Упругое последействие — физическое свойство, состоящее в том, что деформация тела не сразу достигает значения, пропорционального приложенному напряжению, а медленно достигает необходимого значения. Возникает при увеличении напряжения деформирующей силы (упругое последействие нагрузки) и при её снижении — упругое последействие разгрузки.

Характерно для тел с большим количеством внутренних пустот (пор, трещин). У металлов упругое последействие возрастает при увеличении температуры.

Нарастание деформации происходит по экпоненциальному закону. Длительность упругого последействия оценивается при помощи времени релаксации — промежутка времени, спустя который значение деформации равно 1 −1/е долей от максимального значения.

Время релаксации обычно не превышает 1 с.

Литература 
 
 

Теория упругости